

Arte
Redentore – dipinto di Giotto
Redentore benedicente – dipinto di Carlo Crivelli
Redentore benedicente tra quattro apostoli – dipinto di Vittore Carpaccio

Cinema
Il redentore - Redeemer – film del 2014 diretto da Ernesto Díaz Espinoza

Religione
SS. Redentore appellativo di Gesù
Redentore – colui che fornisce la redenzione dei peccati

Pagine correlate
Statua del Redentore
Cristo benedicente